Christian Reichardt ist der Name folgender Personen:

* Christian Reichardt (1685–1775), deutscher Botaniker und Gärtner, siehe Christian Reichart
 Christian Reichardt (Chemiker) (* 1934), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Christian Reichert